Il singolare del torneo di tennis Bank of the West Classic 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Kim Clijsters che ha battuto in finale Jennifer Capriati 4-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

Assente
 Kim Clijsters (campionessa)
 Jennifer Capriati (finale)
 Daniela Hantuchová (secondo turno)

 Jelena Dokic (quarti di finale)
 Meghann Shaughnessy (secondo turno)
 Eléni Daniilídou (secondo turno)
 Nadia Petrova (primo turno)
 Lisa Raymond (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bank of the West Classic 2003